Samorog je lahko:
 Samorog, mitološka žival, upodobljena kot konj z enim samim rogom sredi čela
 Kit samorog, arktična vrsta kita, imenovana tudi enorog ali enorožec
 Samorog, poetična drama Gregorja Strniše iz leta 1967
 Samorog, opera, ki jo je po motivih Strniševe drame napisal Pavel Šivic